Beaver Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Springs (Oregon)
 Beaver Springs (Pennsylvania)